Никончук — фамилия. Известные носители:

 Никончук, Андрей Валерьевич (1993—2022) — украинский военнослужащий. Герой Украины.
 Никончук, Валентина Григорьевна (род. 1940) — советский государственный деятель.
 Никончук, Маркиан Максимович (1867 — не ранее 1907) — член Государственной думы Российской империи.